voormalige benaming van de Ster ZLM Toer
 letterlijke vertaling van Étoile des Espoirs